12-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2002/03 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом в 3-й раз подряд стал «Шериф» из Тирасполя.

Итоговая таблица 

 ФК «Хынчешты» снят с чемпионата во время зимнего перерыва, результаты клуба аннулированы.(показатели — 14 поражений разность мячей 4-36).
И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Результаты матчей

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesm/mold03.html

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Молдавии в 2002 году
Спорт в Молдавии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003